Йотов — фамилия; имеет женскую форму Йотова.
 Йотов, Борис (род. 1996) — азербайджанский гребец (академическая гребля) болгарского происхождения
 Йотов, Валентин (род. 1988) — болгарский шахматист, гроссмейстер.
 Йотов, Велко (род. 1970) — болгарский футболист, нападающий.
 Йотов, Христо Нешев (1940—2020) — болгарский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Йотова, Илияна (род. 1964) — болгарский политик, вице-президент Болгарии.
 См. также 
 Йота (значения)